Fröschl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fröschl (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Andreas Fröschl (* 1988), deutscher Pianist, Liedbegleiter und Kabarettist
 Elfriede Fröschl (* 1958), österreichische Soziologin und Sozialarbeiterin
 Carl Fröschl (1848–1934), österreichischer Maler
 Daniel Fröschl (1573–1613), deutscher Maler
 Hans Fröschl (1880–1958), deutscher Verwaltungsjurist
 Markus Fröschl (* 1965), deutscher Landwirt und Politiker (CSU)
 Michel Fröschl (vor 1500–nach 1528), deutsch-österreichischer Architekt, Steinmetz und Dombaumeister
 Monika Fröschl (1959–2018), deutsche Medizinerin
 Thomas Fröschl (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Michael Fröschl (* 1955), österreichischer Historiker
 Wiguleus Fröschl von Marzoll (1445–1517), Fürstbischof von Passau

sowie der Filmcharakter von
 Toni Fröschl, Kriminalassistent / Kriminalinspektor in Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger, gespielt vom Maxl Graf

Fröschl steht zudem für:
 J. Fröschl & Co., deutscher Elektrofachhandel (1920–2004)

Siehe auch:
 Fröschel
 Fröschle